Архиепископ Стефан ( в миру Николаос Баласкас ; ) — архиерей Иерусалимской православной церкви, архиепископ Газский (1955—1982).

Биография 
Родился в 1908 году в городе Мадитос во Фракии.

17 апреля 1928 года был пострижен в монашество и в октябре 1928 года архиепископом Диокесарийским Аристархом (1879—1937) рукоположен в сан иеродиакона.

В 1936 году окончил богословский институт Афинского университета.

20 октября 1955 года был хиротонисан в сан епископа и возведён в достоинство архиепископа Газского.

Скончался 19 ноября 1982 года в Иерусалиме.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Архиепископы Иерусалимской православной церкви